moron – gatunek morskiej ryby z rodziny moronowatych:
 labraks (Dicentrarchus labrax)
 rokus, skalnik prążkowany albo strzępiel prążkowany (Morone saxatilis)
 Mörön – miasto w Mongolii
 M.O.R.O.N. – polski zespół hardcore'owy

Zobacz też 
 Morón